Бронисла́в Эдуа́рдович Ерма́к (Бро́н, Бро́ня; ) — российский лётчик, в дальнейшем вице-президент МДМ-Банка. Известен как банкир, командир воздушного судна и владелец самолёта СП-2008 (№ RA-0321G, сборка 2008 года, модернизация самолёта Як-52, 1980 года выпуска), потерпевшего катастрофу 26 апреля 2009 года.

Биография 

Родился 7 апреля 1970 года.

Бронислав Ермак был опытным пилотом, в юности занимался в Тверской авиашколе (1985—1987).

В 1988—1992 годах учился в Тамбовском высшем военном авиационном училище (ТВВАУЛ) по специальности летчик-инженер, проходил летную подготовку на самолете Ту-134УБЛ. Уволился из ВВС в звании лейтенанта вскоре после окончания училища.

В 1995—2009 годах работал в МДМ-Банке пройдя путь от трейдера до руководителя FOREX операций (маржинальные операции) на валютном рынке, и сделал его одним из лучших в банковской сфере. При этом он зарекомендовал себя как крайне ответственный и серьезный человек.

«Бронислав буквально болел небом — с 15 лет он занимался в авиаклубах. Придя на работу в наш банк в 1995 году, он не изменил своему увлечению и очень часто ездил в Тверскую область», — рассказал «Ъ» начальник департамента финансовых рынков МДМ-Банка Василий Заблоцкий.

В авиационном училище его звали «Броня», коллеги по банку звали его «Брон» (адрес его электронной почты был: bron@mdmbank.com)

Имел свидетельство пилота-любителя № 3186, выданного ФЛА РФ 16.05.2002 (срок действия в свидетельстве отсутствовал).

26 апреля 2009 года трагически погиб при аварии самолёта во время учебно-тренировочного полёта в Тверской области.

Катастрофа 
В районе деревни Юрьевское (Калининский район), у турбазы «Волжанка» (Посадочная площадка и АОН Юрьевское («Волжанка»), аэродрома московской компании «Ключ».

В воскресенье, 26 апреля 2009 года в 13:01 по московскому времени, экипаж самолёта СП-2008 (усовершенствованный вариант Як-52) бортовым номером RA-0321G. в составе: командир Бронислав Ермак и второй пилот Александр Луданов, согласно запланированному заданию, выполнил взлёт с аэродрома с МК=230° в пилотажную зону № 2, расположенную в двух километрах севернее точки. Высота выполнения задания 700 метров.

Через 8 минут самолет без радиосвязи с неработающим двигателем совершил аварийную посадку на центральную часть взлетно-посадочной полосы с курсом обратным старту (с попутным ветром 5 м/сек). Самолет, пробежав всю оставшуюся часть взлетно-посадочной полосы, выкатился за концевую полосу безопасности, разрушил аэродромное тормозное устройство (сеть), упал в реку Волга и перевернулся кабиной вниз. Экипаж самостоятельно выбраться из кабины не смог..

Аварийно-спасательные службы аэродрома прибыли к месту катастрофы буквально через минуту. Сначала к хвосту самолета подцепили трос и попытались вытянуть его из воды. Однако сделать это не удалось: трос лопнул. Тогда несколько человек приподняли Як-52 вручную, и, разбив остекление кабины, вытащили Бронислава Ермака и Александра Луданова. Впрочем, спасти их не удалось: оба захлебнулись в воде.

С 27 апреля 2009 года по 18 марта 2011 года было проведено официальное расследование МАК. Оно заключило:«Авиационное происшествие с самолетом СП-2008 RA-0321G произошло в результате вынужденной посадки с неработающим двигателем и выкатывания ВС за пределы ГВПП в реку Волга, что явилось следствием сочетания следующих неблагоприятных факторов:
 непогашенная до расчетной величины вертикальная скорость снижения (рекомендована не более 1 м/с);
 запредельная попутная составляющая скорости ветра 8 м/сек (максимально допустимая скорость 3 м/сек);
 приземление самолета на повышенной скорости (около 170 км/ч, по РЛЭ самолета СП-2008 — 120 км/ч) в середине ГВПП;
 не использование экипажем тормозной системы на пробеге и не выпуск посадочных щитков.

Невыполнение п. 5.2.2. РЛЭ самолета СП-2008 в части открытия фонаря кабины на высоте не менее 50 м, возможно, привело к асфиксии членов экипажа при попадании самолета в воду.

Установить причину самовыключения двигателя в полете не представилось возможным. Наиболее вероятной причиной самовыключения двигателя могло явиться неправильно отрегулированное качество смеси (богатая смесь) на режиме малого газа.

Двигатель эксплуатировался с просроченным межремонтным ресурсом и сроком службы. Самолет не имел лётную годность.

Пилоты выполняли полеты, не имея допуска, с недействующими свидетельствами».

В 2015 году разбитый самолёт был перекрашен и участвовал в съёмках фильма.

Память 
В понедельник 27 апреля 2009 года на официальном сайте МДМ-Банка был размещён некролог и соболезнования друзьям и близким.

Катастрофа широко освещалась в российской прессе и интернет СМИ в конце апреля 2009 года. По результатам расследования были проверены условия работы легкомоторной авиации.

См. также 
 Самолётный спорт
 МДМ-Банк

Примечания

Ссылки 

 Б. Э. Ермак в ТВВАУЛ — краткая биография и фотографии.
 Б. Э. Ермак на сайте Ассоциации экспериментальной авиации: Чтобы помнили.

О катастрофе:
  На аэродроме АОН Юрьевское «Волжанка» произошла аварийная посадка самолета СП-2008 — Министерство транспорта РФ, Пресс-релиз, 27.04.2009.
 Осторожно. Частные самолеты — Интерфакс, 27.04. 2009.
 Экипаж самолета, потерпевшего крушение под Тверью, захлебнулся в воде — regnum.ru, 27.04.2009.
 Воздушная прогулка завершилась в Волге: Под Тверью в легком самолете разбились банкир и военный летчик — svpressa.ru
 Банкир утонул в самолете: Як-52 выкатился в Волгу — Коммерсантъ, 28.04.2009.
 Погиб банкир Бронислав Ермак — на banki.ru, 28.04.2009.

Лётчики России
Выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лейтенанты (Российская Федерация)